Саттарова — женская форма фамилии .
 Саттарова, Галия (род. 1983) — эстонская спортсменка (плавание в ластах), бронзовый призёр Всемирных игр 2005 года.
 Саттарова, Салима Ескендировна (1920—1985) — казахская и уйгурская советская актриса, народный артист Казахской ССР (1958).